A Barbarossa (’vörös szakáll’ vagy ’rőt szakáll’) egy olasz szavakból alkotott összetétel, amely a következőket jelentheti:

Személyek 
 Barbarossa Frigyes (1122–1190) német-római császár
 Hajreddin Barbarossa (1478–1546) török pasa, tengernagy és híres kalóz
 Theodore Cotillo Barbarossa (1906–1992) amerikai szobrász

Hajók 
 Barbarossa-osztályú óceánjárók, amelyekből tíz épült 1896 és 1902 között
 SMS Kaiser Barbarossa, a Német Császári Haditengerészet 1900-ban szolgálatba állított csatahajója

Egyéb 
 1860 Barbarossa kisbolygó
 Barbarossa 2009-es olasz film
 Barbarossa 1992-es japán Super Nintendo játék
 Barbarossa hadművelet, a Harmadik Birodalom 1941-es hadjárata a Szovjetunió ellen

sv:Barbarossa